Склад збірної Румунії на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Румунія
Румунія 1994